Wielołęka peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Wielołęka, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wielołęka, un village de la voïvodie d'Opole.